Matança del porc, activitat d'escorxar porcs domèstics.
 Matança o Massacre, homicidi planificat de grans quantitats de persones.
 Matança (Portugal), freguesia del municipi de Fornos de Algodres.